La Coppa di Libano 2020-2021 è stata la 48ª edizione della manifestazione calcistica. È iniziata il 28 aprile 2021 e si è conclusa il 12 maggio dello stesso anno.

Il torneo è stato vinto dall', al 17° successo nella manifestazione. L'Ansar ha sconfitto, ai tiri di rigore, il  per 3-1 dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1. In via del tutto eccezionale in questa finale non si disputarono i due tempi supplementari.

Il numero di squadre partecipanti diminuì da 26 a 16. Alla coppa parteciparono le 12 squadre partecipanti al campionato di Prima Divisione e le migliori quattro classificate del campionato di Seconda Divisione.

Calendario

Partite

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 aprile 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 aprile 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2021

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 maggio 2021

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 maggio 2021

Finale

Tabellone

Note

Voci correlate 
 Prima Divisione 2020-2021